Leedey — метеорит-хондрит масою 50000 грам.

Посилання 

 Meteoritical Bulletin Database: Leedey
 Дані про цей метеорит на сайті Російської Академії Наук 

Метеорити